Kim Yo-jong (Koreaans: 김여정) (Pyongyang, 26 september 1987) is de dochter van de voormalige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Zij is de zus van de huidige leider Kim Jong-un.

Levensloop 
Kim werd geboren als dochter van Kim Jong-il en zijn vrouw Ko Yong-hui. Haar studie bracht zij tussen 1996 en 2000 door in Zwitserland. Na haar terugkomst studeerde zij waarschijnlijk aan de Kim Il-sung Militaire Universiteit.

Carrière 
Ze werd voor het eerst gezien op een foto ter gelegenheid van de derde conferentie van de Koreaanse Arbeiderspartij, in september 2010. Op die foto stond zij naast de persoonlijke assistent en vermeende minnares van haar vader, Kim Ok. Bij de begrafenis van haar vader in december 2011 was zij meerdere malen in beeld, naast haar broer Kim Jong-un. Haar naam werd destijds niet genoemd.

In maart 2014 werd zij genoemd bij naam toen zij haar broer ondersteunde bij het stemmen voor de Opperste Volksvergadering. Kim Yo-jong werd aangeduid als een "hoge ambtenaar" van het Centrale Comité. Bronnen geven aan dat Kim Jong-un zijn zus aan het klaarstomen is om hun tante Kim Kyong-hui te vervangen. In dat geval zou Kim Yo-jong een ondersteunende rol krijgen. Eind september 2014 liet het Noord-Koreaans regime blijken dat 'opperste leider' Kim Jong-un aan zekere 'ongemakken' leed en begin oktober werd door het Russische persbureau RIA Novosti gemeld dat Kim Yo-jong zijn taken tijdelijk zou waarnemen. In november 2014 werd ook in Noord-Koreaanse media voor het eerst melding gemaakt van haar belangrijke positie in de Koreaanse Arbeiderspartij.

Stamboom van de leiders van Noord-Korea

Noord-Koreaanse presidentiële familie Kim